Hafner, Häfner (Haefner):
 Anton Hafner, (1918-1944), était un as de l'aviation allemande ;
 August Häfner (1912 - 1999), SS
 Edo Hafner (né en 1955), joueur slovène de hockey sur glace
 Heinz Häfner (1926-2022), psychiatre allemand
 Reinhard Häfner (1952-2016), footballeur de la RDA (République démocratique allemande)
 Tommy "Tomo" Hafner (né en 1980), joueur slovène de hockey sur glace
 Travis Hafner (né en 1977), joueur américain de baseball
Patronyme germanique